Гамфрі — англійське чоловіче ім'я.
Гамфрі — кіт, який служив у резиденції британських прем'єрів на Даунінг-стріт мишоловом. Він служив при трьох прем'єр-міністрах Великої Британії — Маргарет Тетчер, Джона Мейджора і Тоні Блера.

Гамфрі Богарт — американський кіноактор, один із провідних представників кіножанру «нуар», відомий своїм амплуа жорсткої й цинічної, але шляхетної людини.
Гамфрі Рептон — відомий англійський садівник, теоретик і практик ландшафтної архітектури.
Гамфрі Кобб — американський письменник та сценарист. За його романом «Шляхи слави», Стенлі Кубрик зняв фільм у 1957 році «Шляхи слави».
Гамфрі Маршалл — ботанік, «батько американської дендрології».
Гамфрі Деві — британський фізик і хімік, президент Лондонського королівського наукового товариства, один із засновників електрохімії, винахідник гірничої лампи.

Г'юберт Гамфрі — американський політик, член Демократичної партії, 38-й віце-президент США при президентові Ліндоні Джонсонові (1965–1969).
Пол Гамфрі — англійський музикант та автор пісень, клавішник, бек-вокаліст та вокаліст гурту Orchestral Manoeuvres in the Dark.

Гамфрі —  місто в штаті Арканзас, США.
'''Гамфрі — село округу Кларк у штаті Айдахо, США.